Südstadt heißen folgende Örtlichkeiten:

 Südstadt (Bonn), Stadtbezirk
 Südstadt (Braunschweig), Stadtteil
 Südstadt (Eschweiler), Stadtviertel
 Südstadt (Euskirchen), Stadtteil
 Südstadt (Flensburg), Stadtteil
 Südstadt (Fürth), Stadtteil von Fürth
 Südstadt (Görlitz), Stadtteil
 Südstadt (Göttingen), Stadtbezirk
 Südstadt (Grevenbroich), Stadtteil
 Südstadt (Güstrow), Stadtteil von Güstrow
 Südstadt (Halle), Stadtteil im Stadtbezirk Süd von Halle (Saale)
 Südstadt (Hannover), Stadtteil im Stadtbezirk Südstadt-Bult
 Südstadt (Hildesheim), Stadtteil
 Südstadt (Heidelberg), Stadtteil
 Südstadt (Karlsruhe), Stadtteil
 Südstadt (Kassel), Stadtteil
 Koblenz-Südliche Vorstadt, Stadtteil
 ein Quartier im Stadtteil Köln-Altstadt-Süd
 ein Quartier im Stadtteil Köln-Neustadt-Süd
 Südstadt (Köln)
 Südstadt (Neubrandenburg), Stadtteil von Neubrandenburg
 Südstadt (Nürnberg), Stadtteil
 Südstadt (Pforzheim), Stadtteil von Pforzheim
 Südstadt (Rostock), Stadtteil
 Südstadt (Tübingen), Stadtteil
 Südstadt (Viersen), Quartier im Stadtteil Alt-Viersen
 Südstadt (Weimar), Stadtteil von Weimar, Thüringen
 Südstadt (Barmen), ehemaliger Stadtteil des Stadtkreises Barmen, heute zu Wuppertal gehörend
 Südstadt (Elberfeld), ehemaliger Stadtteil des Stadtkreises Elberfeld, heute zu Wuppertal gehörend
 Südstadt (Wuppertaler Quartier), Wohnquartier in Wuppertal

Österreich:
 Südstadt (Gemeinde Maria Enzersdorf), Ortsteil im südlichen Umland von Wien

Südstadt steht für

 Südstadt (Film), deutscher Fernsehfilm von Matti Geschonneck aus dem Jahr 2018

Siehe auch:
 südliche Innenstadt (Begriffsklärung)
 südliche Vorstadt (Begriffsklärung)
 Südvorstadt (Begriffsklärung)